Lunca Mureșului può riferirsi a due diversi comuni della Romania:

Lunca Mureșului, comune del distretto di Alba
Lunca Mureșului, comune del distretto di Mureș